Бренсбах:

 Бренсбах — коммуна в Германии.
 Бренсбах — река в Германии.